

Geografia
Grandi – insediamento del comune di Tolmino, Slovenia

Persone
Achille Grandi –  politico e sindacalista italiano
Alessandro Grandi – compositore italiano vissuto nel primo barocco.
Alfiero Grandi – politico e sindacalista italiano
Allegro Grandi –  ciclista su strada italiano naturalizzato venezuelano
Augusto Grandi – giornalista e scrittore italiano
Bruno Grandi – dirigente sportivo italiano
Carlo Leone Grandi – scrittore e giornalista italiano
Dino Grandi –  politico e diplomatico italiano
Domenico Grandi – tenente generale, politico e ministro della Guerra del Regno d'Italia
Filippo Grandi – diplomatico italiano
Filippo Grandi – politico e avvocato italiano
Gerolamo Grandi (1658-1718) e Giovan Battista Grandi (1643-1718) - fratelli, pittori italiani
Giuliano Grandi – allenatore di calcio e calciatore italiano
Giuseppe Grandi – militare italiano
Giuseppe Grandi – scultore, pittore e incisore italiano
Guido Grandi – entomologo italiano
Heinrich Grandi, detto Heini – imprenditore italiano
Irene Grandi – cantante italiana
Luigi Guido Grandi – matematico e filosofo italiano
Manfredo Grandi – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Mario Grandi – calciatore italiano, di ruolo portiere
Marta Grandi – entomologa italiana
Riccardo Grandi – regista, sceneggiatore, designer e produttore italiano
Saverio Grandi – compositore, produttore discografico e cantautore italiano
Serena Grandi – attrice italiana
Taddeo Grandi – ufficiale garibaldino, patriota e scrittore italiano
Tarcisio Grandi – politico italiano
Thomas Grandi – sciatore canadese

Altro
 Grandi – cognome italiano
Irene Grandi – album discografico del 1994 della omonima cantante

Pagine correlate
De Grandi